Tóth Norbert (Győr, 1983. február 4. –) magyar labdarúgó, csatár.

Sikerei, díjai 
Gyirmót FC
Másodosztályú bajnok: 2008-09, 2015-16

Források 
Tóth Norbert adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Győriek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Gyirmót SE labdarúgói
Élő személyek